Тит Квинкций Капитолин Барбат (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Квинкциев, консул 421 года до н. э. и военный трибун с консульской властью 405 года до н. э.

Тит Квинкций был сыном шестикратного консула того же имени. Его коллегой по должности стал Нумерий Фабий Вибулан, которому досталось по жребию командование войсками. В год консульства Квинкция и Фабия «не случилось ничего достойного упоминания».

В 405 году Тит Квинкций стал одним из шести военных трибунов с консульской властью. Во время этого трибуната началась осада Вейй.

Примечания 

Квинкции